Борзна́:

 Борзна — город, расположенный на территории Борзнянского района Черниговской области.
 Борзна — река на Украине, левый приток речки Дочь.